Лерин:

 Лерин — муниципалитет в Испании.
 Лерин — феодальное владение на землях наваррской короны.
 Лерин — славянское название города Флорина.
 Леринское аббатство — монастырь на юге Франции.